Игорь Белкин:
 Белкин, Игорь Давидович (род. 1964) — советский и белорусский футболист.
 Белкин, Игорь Николаевич (род. 1962) — советский и российский рок-музыкант.